Tân Hoà in het district Tân Thành, Vietnam
Tân Hoa in het district Lục Ngạn, Vietnam
een groot aantal andere plaatsnamen in Vietnam, zie Tân Hòa (doorverwijspagina)